Рыбкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение), входящее в состав Ковылкинского района Мордовии.

Административный центр — село Рыбкино.

История 
Рыбкинское сельское поселение образовано в 2005 году в границах сельсовета.

Законом Республики Мордовия от 20 мая 2008 года, было упразднено Старосамаевское  сельское поселение (сельсовет), а его населённые пункты были включены в Рыбкинское сельское поселение (сельсовет).

Законом Республики Мордовия от 12 марта 2010 года, было упразднено Польцовское сельское поселение (сельсовет), а его населённые пункты были включены в Рыбкинское сельское поселение (сельсовет).

Население

Населенные пункты 

 Упразднённые населённые пункты
13 сентября 2007 года исключена из учётных данных деревня Старая Резеповка Польцовского сельсовета.

Примечания 

Муниципальные образования Ковылкинского района
Сельские поселения Мордовии